Неогублённый (неогу́бленный) гласный среднего ряда верхнего подъёма — гласный звук, употребляющийся в некоторых разговорных языках. В МФА этот звук передаётся при помощи знака , в X-SAMPA этот звук передаётся знаком 1 («единица»).

Примеры 
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Язык !! Слово !! МФА!! Значение !! Примечания
|-
| colspan="2" align="center"| ачехский ||align="center"| tupeue ||align="center"|[tupɨə]|| align="center" | 'знать, узнавать' ||  Ашик и Аль-Ахмади Аль-Харби описывают этот звук именно так, а  описывает его как 
|-
| colspan="2" align="center"| амхарский ||align="center"| ሥር ||align="center"| ||align="center"| 'корень' ||  Часто произносится как 
|-
| colspan="2" align="center"| ангор ||align="center"| [[Латинский алфавит|hüfı]] ||align="center"| ||align="center"| 'горячий'||
|-
| colspan="2" align="center"| английский ||align="center"|  ||align="center"| ||align="center"| 'розы'||  Редуцированный гласный звук в некоторых диалектах; соответствует безударному  в других диалектах. Смотрите статью Английская фонология.
|-
| colspan="2" align="center"| гуарани ||align="center"|  ||align="center"| ||align="center"| 'земля'||
|-
| colspan="2" align="center"| ирландский ||align="center"|  ||align="center"| ||align="center"| 'жизнь'||
|-
| colspan="2" align="center"| каинганг ||align="center"|  ||align="center"| ||align="center"| 'семя'||
|-
| colspan="2" align="center"| арауканский ||align="center"|  ||align="center"| ||align="center"| 'туман'||
|-
| colspan="2" align="center"| польский ||align="center"|  ||align="center"| ||align="center"| 'мышь'||
|-
| align="center"| португальский ||align="center"| Европейский ||align="center"|    ||align="center"|   ||align="center"| 'Испания' 'степь' || В безударных слогах. Согласно петербургским португалистам М. М. Мазняк и Е. С. Николаевой, в европейском варианте португальского языка редуцированный или придыхательный звук [ɨ] «встречается только в начале слова перед шипящим согласным, за которым следует другой согласный. В орфографии обозначается чаще всего [португальской графемой] е». Аллофон /ə/.
|-
| colspan="2" align="center"| румынский ||align="center"|  ||align="center"|  ||align="center"| 'я плаваю'||
|-
| colspan="2" align="center"| русский ||align="center"|  ||align="center"| ||align="center"| 'ты'||  Только после непалатализованных согласных. Смотрите статью Русская фонетика
|-
| colspan="2" align="center"| сахаптин||colspan="2" align="center"|  ||align="center"| 'холодный'||  Эпентеза; удлинённого эквивалента нет.
|-
| colspan="2" align="center"| сирионо ||colspan="2" align="center"|  ||align="center"| 'сухое дерево'||
|-
| colspan="2" align="center"| чувашский ||align="center"|  ||align="center"|  ||align="center"| «завтра» || 
|-
| colspan="2" align="center"| шведский||align="center"|  ||align="center"|  ||align="center"| 'пчела'|| В диалектах Нерке и Бохуслена, а также в социалектах Стокгольма и Гётеборга.
|-
| colspan="2" align="center"| тупи ||align="center"|  ||align="center"|  ||align="center"| 'земля'||
|-
| colspan="2" align="center"| выруский диалект ||align="center"| sysar ||align="center"|  ||align="center"| 'сестра'||
|-
| align="center"| валлийский ||align="center"| северные диалекты ||align="center"|  ||align="center"|  ||align="center"| 'картина'||
|-
| align="center"| сапотекский||align="center"| тилькиапан|| align="center" | nɨ||align="center"| ||align="center"| 'быть кислым'||
|}

 Примечания 

 Литература 

 
 
 
 
 Gómez, Paula. (1999). Huichol de San Andrés Cohamiata, Jalisco. Archivo de lenguas indígenas de México. México: El Colegio de México, Centro de Estudios.
 
 
 
 Koehn, Edward; & Koehn, Sally. (1986). Apalai. In D. C. Derbyshire & G. K. Pullum (Eds.), Handbook of Amazonian linguistics (Vol. 1, pp. 33-127). Berlin: Mouton de Gruyter.
 
 Payne, Doris L.; & Payne, Thomas E. (1990). Yagua. In D. C. Derbyshire & G. K. Pullum (Eds.), Handbook of Amazonian linguistics'' (Vol. 2, pp. 252—474). Berlin: Mouton de Gruyter.

Неогублённые гласные
Гласные верхнего подъёма
Гласные среднего ряда